Бистрицька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Литві в XIX — першій чверті XX століття:

 Бистрицька волость — Віленського повіту Віленської губернії;
 Бистрицька волость — Слуцького повіту Мінської губернії;
 Бистрицька волость — Бердичівського повіту Київської губернії.